Бачуричи има више значења:

 Бачуричи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачуричи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику